Grefberg är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Bo Grefberg (1917–1997), svensk arkitekt
 Gustaf Grefberg, flera personer
 Gustaf Grefberg (ämbetsman) (1879–1964), svensk jurist och ämbetsman
 Gustaf Grefberg (musiker) (född 1974), svensk musiker och kompositör
 Vilhelm Grefberg (1842–1886), finländsk läkare och folkbildare
 Wilhelm Grefberg (1845–1932), svensk jurist och ämbetsman
 Åke Grefberg (1888–1948), svensk sjömilitär

Svenska efternamn